Lista skoczków narciarskich ze zwycięstwem w Pucharze Świata – zestawienie zawodników, którzy przynajmniej raz odnieśli zwycięstwo w indywidualnych bądź drużynowych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

Puchar Świata w skokach narciarskich mężczyzn rozgrywany jest rokrocznie od sezonu 1979/1980 przez Międzynarodową Federację Narciarską. Od sezonu 1991/1992 poza konkursami indywidualnymi przeprowadzane są również zawody drużynowe, w latach 2012–2013 oraz od sezonu 2020/2021 rozgrywane są konkursy drużyn mieszanych, w których udział biorą czteroosobowe zespoły składające się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn, a od sezonu 2022/2023 konkursy duetów z udziałem dwóch zawodników z każdego kraju.

Najwięcej zwycięstw w indywidualnych konkursach Pucharu Świata odniósł Gregor Schlierenzauer, który triumfował 53 razy w latach 2006–2014. Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje Matti Nykänen, który z 46 zwycięstwami odniesionymi w latach 1981–1989 był liderem klasyfikacji przez 29 lat (od lutego 1984 roku do lutego 2013 roku). Trzecie miejsce pod względem liczby zwycięstw zajmują Adam Małysz i Kamil Stoch z 39 wygranymi konkursami. Schlierenzauer jest liderem, jeśli chodzi o zwycięstwa w konkursach indywidualnych na dużych skoczniach (36 wygranych) i skoczniach do lotów (14 wygranych), natomiast na obiektach normalnych najczęściej zwycięstwa odnosił Nykänen (15 wygranych).

W konkursach drużynowych najwięcej zwycięstw odniosła reprezentacja Austrii (37 wygranych), drugą pod względem liczby zwycięstw reprezentacją jest Norwegia (30 wygranych), a trzecią Niemcy (16 wygranych). Austriacy najczęściej wygrywali na dużych obiektach (31–krotnie na 95 rozegranych konkursów), natomiast Norwegowie najwięcej razy triumfowali na skoczniach normalnych i mamucich – łącznie wygrali 2 z 6 konkursów rozegranych na obiektach normalnych i 8 z 25, które odbyły się na obiektach mamucich. W klasyfikacji zawodników pod względem liczby zwycięstw w zawodach drużynowych najlepszy jest Gregor Schlierenzauer (17 wygranych), drugie miejsce zajmuje Thomas Morgenstern (16 wygranych), a trzecie Andreas Kofler (15 wygranych).

Konkursy indywidualne

Klasyfikacja zawodników 
W tabeli ujęto klasyfikację zawodników, którzy odnieśli przynajmniej jedno zwycięstwo w indywidualnych zawodach Pucharu Świata mężczyzn. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników odniosło taką samą liczbę zwycięstw, wzięto pod uwagę porządek chronologiczny (według daty ostatniego zwycięstwa). W tabeli przedstawiono również klasyfikację według liczby zwycięstw na poszczególnych skoczniach – normalnych, dużych i mamucich.

Klasyfikacja państw 
Poniżej przedstawiono klasyfikację państw, w barwach których startowali zwycięzcy konkursów Pucharu Świata mężczyzn. W przypadku, gdy reprezentanci danego kraju odnieśli tyle samo zwycięstw, o kolejności zdecydował porządek chronologiczny (według daty ostatniego zwycięstwa).

Konkursy drużynowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższej tabeli przedstawieni zostali skoczkowie, którzy przynajmniej raz zwyciężyli w drużynowych konkursach Pucharu Świata. Uwzględniono zarówno konkursy mężczyzn, konkursy duetów, jak i konkursy drużyn mieszanych. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników odniosło taką samą liczbę zwycięstw, wzięto pod uwagę porządek chronologiczny (według daty ostatniego zwycięstwa). W tabeli przedstawiono również klasyfikację według liczby zwycięstw na poszczególnych skoczniach – normalnych, dużych i mamucich.

Klasyfikacja reprezentacji 
W tabeli ujęto reprezentacje w skokach narciarskich, które odniosły przynajmniej jedno zwycięstwo w zawodach drużynowych Pucharu Świata. W statystykach ujęto konkursy mężczyzn, konkursy drużyn mieszanych oraz konkursy duetów.

Rekordziści

Konkursy indywidualne 
Poniżej przedstawiono zawodników, którzy we wskazanym okresie mieli na koncie najwięcej zwycięstw w indywidualnych zawodach Pucharu Świata. Zaprezentowano, w jaki sposób lider klasyfikacji wszech czasów zmieniał się na przestrzeni lat, począwszy od pierwszej edycji Pucharu Świata w sezonie 1979/1980.

Konkursy drużynowe (reprezentacje) 
W tabeli wskazano reprezentacje, które w podanym okresie miały na koncie najwięcej zwycięstw w konkursach drużynowych Pucharu Świata. Uwzględnione zostały konkursy mężczyzn i zawody drużyn mieszanych. Wskazano, w jaki sposób najlepsza reprezentacja wszech czasów zmieniała się na przestrzeni lat, począwszy od pierwszych zawodów drużynowych rozegranych w sezonie 1991/1992.

Konkursy drużynowe (zawodnicy) 
Poniższe zestawienie przedstawia skoczków, którzy w danym okresie mieli na koncie najwięcej triumfów w drużynowych konkursach Pucharu Świata. W przypadku zawodników, którzy tego samego dnia osiągnęli określoną liczbę zwycięstw, o kolejności w tabeli decydował porządek alfabetyczny według nazwisk zawodników. Tabela ukazuje, w jaki sposób zmieniali się liderzy klasyfikacji wszech czasów w zawodach drużynowych na przestrzeni lat, począwszy od pierwszego rozegranego konkursu drużynowego w sezonie 1991/1992.

Zobacz też 
 Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich
 Lista skoczków narciarskich z podium w Pucharze Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport